Militärseilbahnen wurden vor allem in Kriegszeiten von verschiedenen Truppen eingesetzt, um die Versorgung in unwegsamen Gebieten sicherzustellen.

 Für die Gemeinsame Armee im Ersten Weltkrieg siehe K.u.k. Militär-Seilbahnen
 Für die Schweizer Armee siehe Seilbahndienst